Рекорди України з бігу на 400 метрів з бар'єрами визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами на біговій доріжці стадіону, за умови дотримання встановлених вимог.

Результати на дистанції 400 метрів з бар'єрами почали визнаватись рекордами УРСР з 1927 року, якщо вони були зафіксовані ручним хронометражем. Після 1976 року окремо визнавались рекордними результати, зафіксовані автоматичним хронометражем. Обов'язковість виключно автоматичного хронометражу для фіксації рекордів була встановлена лише наприкінці 2003 року (тоді ж було припинено визнання рекордними результатів, зафіксованих ручним хронометражем).

Хронологія рекордів

Ручний хронометраж

Автоматичний хронометраж

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – 400 метрів з бар'єрами (чоловіки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – 400 метрів з бар'єрами (чоловіки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики – 400 метрів з бар'єрами (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 
 

Ч